Stanisław Wężyk (1886-1950) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego
 Stanisław Wężyk (1888-1966) – polski duchowny rzymskokatolicki